Diehm ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Diehm (1892–1960), SS-Brigadeführer, Generalmajor der Waffen-SS und Polizei, NSDAP-Politiker (MdL, MdR), Polizeipräsident sowie SS- und Polizeiführer
 Curt Diehm (* 1949), deutscher Internist
 Fabian Diehm (* 1997), deutscher Goalballer
 Franz Diehm (1815–1886), hessischer Fabrikant und Politiker
 Jens Diehm (* 1965), deutscher Offizier, Generalarzt des Heeres der Bundeswehr

Siehe auch:

 Diem
 Dihm
 Thiem